Roberta Flack Featuring Donny Hathaway — студийный альбом американских исполнителей Роберты Флэк и Донни Хатауэя, выпущенный в 1980 году на лейбле Atlantic Records. Альбом был спродюсирован Флэк и Эриком Меркури.

Об альбоме 
Данный лонгплей был задуман как продолжение дуэтного альбома 1972 года Roberta Flack & Donny Hathaway. 13 января 1979 года Флэк и Хатауэй записали две песни: «Back Together Again» и «You Are My Heaven». Вечером они отужинали у певицы в Дакоте и Хатауэй отправился к себе в гостиницу. Тем же вечером певец выпрыгнул из окна своего номера на пятнадцатом этаже, совершив самоубийство.

Релиз и запись альбома, естественно, были остановлены, но тем не менее, Флэк решила закончить альбом в память о друге. На альбом попали те самые две записанные с Хатауэем песни. Последняя записанная певцом песня «You Are My Heaven» была выпущена в качестве лид-сингла в ноябре 1979 года. Сам альбом был выпущен в начале 1980 года. Он достиг 25 места в чарте Billboard Top LPs и 4 места в чарте Top Soul Albums.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Роберты Флэк
Альбомы Донни Хатауэя
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Робертой Флэк